Rusch bezeichnet:

 Rusch Verlag, Schweizer Verlag für Hörbücher und DVDs in Lenzburg

Rusch ist Name folgender Orte:

 Ortsteil der Kreisstadt Arnsberg in Nordrhein-Westfalen
 Ortsteil der Gemeinde Lewitzrand im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Rusch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rusch (* um 1435, † 1489), Drucker, Verleger und Geschäftsmann der Inkunabelzeit
 Alexander Rusch (* 1978), deutscher Eishockeyspieler
 August Rusch (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Bob Rusch (* 1943), US-amerikanischer Jazz-Kritiker und Musikproduzent

 Claudia Rusch (* 1971), deutsche Autorin
 Egon Rusch (* 1928), österreichischer Amateurboxer
 Gerhard Rusch (1884–1936), deutscher Reichsgerichtsrat
 Hans Peter Rusch (1906–1977), deutscher Arzt und Mikrobiologe und ein Vordenker im Bereich der Ökologischen Landwirtschaft
 Heike Rusch (* 1976), deutsche Tennisspielerin
 Heinz Rusch (1908–1965), deutscher Chefredakteur und Publizist
 Horst Rusch (* 1939), deutscher Politiker (SED), MdV und Gewerkschafter
 Jens Rusch (* 1950), Künstler, Kulturpreisträger des Kreises Dithmarschen, und ehemaliges Mitglied der Gruppe Norddeutsche Realisten
 Jessica Rusch (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Johann Baptist Rusch (Politiker) (1844–1890), Schweizer Politiker 
 Johann Baptist Rusch (1886–1954), Schweizer Redaktor
 Kristine Kathryn Rusch (* 1960), US-amerikanische Schriftstellerin
 Lorenz Rusch (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Ludwig Rusch (1897–1979), deutscher Widerstandskämpfer und Parteifunktionär
 Nicholas J. Rusch (1822–1864), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft
 Oskar Rusch (1884–1935), sozialistischer Politiker und Gewerkschafter
 Paul Rusch, deutscher Fußballfunktionär
 Paulus Rusch (1903–1986), Bischof der Diözese Innsbruck
 Regina Rusch (1945–2017), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Thomas Rusch (* 1962), deutscher Fotograf
 Veronika Rusch (* 1968), deutsche Juristin und Schriftstellerin

Siehe auch:

 Rush